Про любо́вь — название нескольких художественных фильмов:

 «Про любовь» — фильм Александра Медведкина 1932 года.
 «Про любовь» — фильм Леонида Крымского 1996 года.
 «Про любовь» — фильм Владимира Виноградова 2007 года.
 «Про любовь» — фильм Алексея Мамедова 2009 года.
 «Про любовь» — короткометражный фильм Анны Меликян 2011 года.
 «Про любовь» — фильм Анны Меликян 2015 года.
 «Про любовь. Только для взрослых» — российский комедийный фильм, а также телесериал, продолжение альманаха «Про любовь».
 «Про любовь» — короткометражный фильм Вилены Лангер 2019 года.

См. также 
 «Ещё раз про любовь» — фильм Георгия Натансона 1968 года.